Ђаково, град Осјечко-барањске жупаније, Република Хрватска
 Ђаково (Краљево), насељено место Града Краљева, Рашки округ, Република Србија